GTO steht als Abkürzung für:

 Ganztagsgymnasium Osterburken, öffentliches Gymnasium in Baden-Württemberg
 Gaussian Type Orbitals, gaussförmige Näherungsfunktionen von Atomorbitalen an die korrekten Slater Type Orbitals (STO)
 das Unternehmen Gebr. Titgemeyer Osnabrück
 Geistliche Tagesordnung, täglicher Gebetsablauf für Mitglieder in der katholischen Schönstatt-Bewegung, siehe Kentenich-Pädagogik #Geistliche Tagesordnung
 Geostationary Transfer Orbit, elliptische Satellitenumlaufbahn, siehe Geostationäre Transferbahn
 Gesellschaft für Tropenornithologie, vogelkundliche Fachgesellschaft
 Grønlands Tekniske Organisation, grönländischer Energieversorger, heute Nukissiorfiit
 Flughafen Jalaluddin in Kota Gorontalo, Indonesien (IATA-Code)
 German Toilet Organization e. V., deutscher Verein; Mitglied in der Welttoilettenorganisation

Kultur:
 GTO’s, US-amerikanische Girlgroup (Girls Together Only)
 Giraffe Tongue Orchestra, US-amerikanische Rockband
 Great Teacher Onizuka, japanische Manga-Serie
 Greater Than One, britisches Techno-Projekt
 „Bereit für Arbeit und Verteidigung“ (russisch Готов к труду и обороне СССР), Sportprogramm der ehemaligen UdSSR

Technik:
 GTO-Thyristor, elektrisches Bauelement im Bereich der Elektronik
 Heidelberg GTO (Großer Tiegel Offset): A3-Offsetdruckmaschine der Heidelberger Druckmaschinen

Kraftfahrzeuge:
 allgemein: Gran Turismo Omologato, eine straßenzugelassene Basisversion eines Autos, das für den Rennsport entwickelt wurde
 Ferrari 250 GTO von 1962
 Ferrari 288 GTO von 1984
 Pontiac GTO von 1964
 Pontiac GTO (2003)

Abkürzung